Anglosaské příjmení Roberts nese více osobností:

 Alan Roberts, uměleckým jménem Jim Noir (* 1983) – anglický muzikant
 Adam Roberts (* 1965) –  britský autor sci-fi a fantasy románů
 Albert Edwin Roberts (1878–1964) – australský fotograf
 Ashley Robertsová (* 1981) – americká tanečnice, zpěvačka a herečka
 Austin Roberts (1883– 1948) – jihoafrický zoolog, ornitolog
 Bartholomew Roberts (Černý Bart; 1682–1722) – velšský pirát
 Brad Roberts (* 1964) – kanadský zpěvák a kytarista
 Caradog Roberts (1878–1935) – velšský hudební skladatel, varhaník a sbormistr
 David Roberts – více osob, rozcestník
 Doris Robertsová (1925–2016) – americká herečka
 Eliza Robertsová – americká herečka
 Emma Robertsová (* 1991) – americká herečka, dcera Erica, neteř Julie a Lisy
 Eric Roberts (* 1956) – americký herec, otec Emmy a bratr Julie a Lisy
 Evan Roberts – více osob, rozcestník
 Gary Roberts (* 1966) – kanadský hokejista
 Gary Roberts (* 1955) – americký komiksový kreslíř
 Gregory David Roberts (* 1952) – australský spisovatel
 Hank Roberts (* 1954) – americký jazzový violoncellista
 Howard Roberts (1929–1992) – americký kytarista a pedagog
 Cherie Robertsová (* 1978) – americká modelka a fotografka
 Jim Roberts (1939–2015) – zakladatel a vůdčí osobnost náboženského hnutí zvaného Skupina Jima Robertse
 John G. Roberts (* 1955) – americký právník
 John Maddox Roberts (* 1947) – americký spisovatel, autor sci-fi, detektivních a historických románů, některé vydané pod pseudonymem Mark Ramsay
 Joseph J. Roberts (1809–1876) – liberijský politik a prezident amerického původu
 Juliet Roberts – britská jazzová zpěvačka
 Julia Robertsová (* 1967) – americká herečka a modelka, sestra Erica a Lisy, teta Emmy
 Julie Roberts (* 1979) – americká countryová zpěvačka
 Kenneth Roberts (1885–1957) – americký novinář a spisovatel historických dobrodružných románů
 Kenny Roberts – více osob, rozcestník
 Kurtis Roberts (* 1978) – motocyklový závodník
 Lil John Roberts – americký bubeník
 Lisa Roberts Gillan (* 1965) – americká herečka, sestra Julie a Erica, teta Emmy
 Luckey Roberts (1887–1968) – jazzový klavírista
 Marcus Roberts (* 1963) – jazzový klavírista
 Margaret Thatcherová, rodným jménem Margaret Hilda Roberts (1925–2013) – britská politička
 Mark Roberts (* 1961) – anglický spisovatel, autor detektivních románů
 Martha McMillan Robertsová (1919–1992) – americká fotografka
 Monty Roberts (Marvin Earl „Monty“ Roberts) (* 1935) –  americký spisovatel, trenér koní
 Morley Roberts – anglický spisovatel
 Neil Roberts (1960–1982) – punker, anarchista a atentátník
 Nia Roberts (* 1972) – velšská herečka
 Nora Robertsová (* 1950) – americká spisovatelka
 Paul Roberts – americký režisér
 Paula Roberts – pseudonym americké spisovatelky Joan Hohl (1935–2017)
 Richard John Roberts (* 1943) – anglický molekulární biolog a genetik
 Roy Roberts (1906–1975) – americký herec
 Samuel Roberts (1800–1885) – velšský spisovatel
 Shawn Roberts (* 1984) – kanadský herec
 Stephen Henry Roberts (1901–1971) – australský historik
 Tanya Roberts (1955–2021) – americká herečka a modelka
 William Chandler Roberts-Austen (1843–1902) – britský metalurg
 William Roberts (malíř) (1895–1980) – britský abstraktní malíř

jiný význam
 Roberts County – dva okresy v USA
 Oral Roberts University – vysoká škola v Tulse
 Hrozivý pirát Roberts – literární postava
 Pan Roberts – americký hraný film z roku 1955
 Roberts (planetka)

Související články 
 Robert – mužské křestní jméno
 Robertson